Jablonec (abgeleitet aus dem tschechischen Wort jabloň ‚Apfelbaum‘) ist der Name mehrerer Orte:
 Jablonec nad Nisou (Gablonz), Stadt im Isergebirge in Tschechien
 Jablonec nad Jizerou (Jablonetz), Stadt im Riesengebirge in Tschechien
 Jablonec (Pezinok) (Halmesch), Gemeinde im Okres Pezinok, Slowakei
 Jablonec (Jablonitz), Ortsteil von Libčeves, Okres Louny, Tschechien
 Jablonec (Ogfolderhaid), Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Boletice, Okres Český Krumlov, Tschechien
 Jablonec, auch Jabloneček (Gablonz), Wüstung auf dem Gebiet der Stadt Ralsko, Okres Česká Lípa, Tschechien 
 Gemerský Jablonec, Gemeinde im Okres Rimavská Sobota, Slowakei

Siehe auch:
 Gablenz
 Jabloňov